Fritz Hakl (1932-2012) – attore austriaco
 Hans Thomas Hakl (1947) – editore, saggista e traduttore austriaco
 Karin Hakl (1967) – politica austriaca

Pagine correlate 
Hackl
Häckel
Huckle